Герценвиц — фамилия. Известные носители:

 Герценвиц, Дмитрий Иванович (1874—?) — русский инженер путей сообщения и общественный деятель, член Государственной думы от Полтавской губернии.
 Герценвиц, Михаил Иванович (1874—?) — Полтавский губернский предводитель дворянства.